

Patronyme
 Charles Guilhaumon, (1876-1950), fut un homme politique français.
 Jean-Louis Guilhaumon, (1948- ), est un enseignant, directeur artistique de festival et homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme